Konopljanka ist der Name von:

 Jewhen Konopljanka (* 1989), ukrainischer Fußballspieler
 Konopljanka (Welyka Bahatschka), Dorf in der ukrainischen Oblast Poltawa, Rajon Welyka Bahatschka